SYR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Sirijo.
 Sonic Youth Recordings

Glej tudi 

Kratice